Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1976 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie  (ISU), op 24 en 25 januari 1976 op de ijsbaan Bislett Stadion in Oslo. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Sten Stensen, die de Europese titel in 1975 te Heerenveen had veroverd. De Noor Kay Arne Stenshjemmet veroverde zijn eerste Europese titel. Stensen schaatste een nieuw wereldrecord op de 10.000 meter in 14.50,31 maar kwam desondanks een fractie van een seconde te kort om zijn landgenoot Stenshjemmet voorbij te streven.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1976
Langebaanschaatsen in 1976
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1976